Ардашников (женский вариант Ардашникова) — еврейская фамилия.
 Ардашников, Владимир Борухович (Борисович) (1907—1944) — журналист-международник, фронтовой корреспондент «Ленинградской правды».
 Ардашников, Наум Михайлович (1931—2012) — кинооператор и режиссёр.
 Ардашникова, Иейхевед Боруховна (Ева Борисовна) (1911—1999) — библиотековед и библиограф, сестра В. Б. Ардашникова.
 Ардашникова, Сарра Доновна (1902—1982) — советский писатель, автор в серии «Жизнь замечательных людей».